PC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 178 амінокислот, а молекулярна маса — 129 634.

Кодований геном білок за функціями належить до лігаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, глюконеогенез, біосинтез ліпідів, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, молекулою піровиноградної кислоти, іоном марганцю. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Лігази
Мітохондріальні білки
Металопротеїни